Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Дарія Юрак і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Вероніка Сепеде Ройг і Маріана дуке-Маріньйо з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2017